Autonoë (Oudgrieks: Αὐτονόη) is een figuur uit de Griekse mythologie. Ze was de dochter van Cadmus en Harmonia en zuster van Semele, Agave, Ino en Polydorus. Haar echtgenoot was Aristaeus, bij wie ze Macris en Actaeon had. Dionysus dreef haar en haar zusters tot waanzin.

Na de dood van Actaeon, die door zijn eigen honden aan stukken werd gescheurd, verzamelde Autonoë zijn beenderen. Ze verliet hierna Thebe en ging naar Erenea, waar ze volgens Pausanias van Lydië ook begraven is.

Stamboom 

Thebaanse sage